Albumy numer jeden w roku 2002 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2002 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2002 (Węgry)

Zobacz też